Амос Я́длин (; род. 20 ноября 1951, Хацерим, Израиль) — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля, глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля с января 2006 по ноябрь 2010 года.

Глава Института исследования национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета с ноября 2011 до мая 2021 года.

Биография 
Амос Ядлин родился в кибуце Хацерим на юге Израиля в 1951 году.

Отец Ядлина, Аарон Ядлин, был членом Кнессета от партии «Маарах» с 4-го по 9-й созыв и министром образования Израиля с 1974 по 1977 год, а в дальнейшем главой кибуцного движения «Ха-Тнуа ха-кибуцит ха-меухедет» («Такам»). Мать Ядлина, Ада, была дочерью Давида Ха-Коэна, одного из лидеров партии «МАПАЙ», члена Кнессета с 1-го по 6-й созыв.

Военная карьера 
В ноябре 1970 года Ядлин был призван на службу в Армии обороны Израиля и поступил на курсы лётчиков ВВС ().

По окончании курса был распределён лётчиком штурмовика «A-4 Скайхок» в 102-ю эскадрилью ВВС (). Лётчиком принял участие в Войне Судного дня в 1973 году.

Далее в 1973 году прошёл курс инструкторов полёта и вернулся на службу в 102-й эскадрилье.

В 1976 году был переведён в 144-ю эскадрилью () и прошёл переквалификацию на пилотирование истребителя «Нешер», а затем был переведён в 253-ю эскадрилью (), в которой пилотировал истребитель «Mirage IIIC».

В 1978 году был назначен командиром отдела инструктажа 101-й эскадрильи (), летавшей на истребителях «Кфир», а в 1979 году — командиром отдела перехвата 109-й эскадрильи ().

В 1980 году вошёл в состав делегации израильских лётчиков, проходивших переквалификацию на пилотирование истребителя «F-16 Файтинг Фалкон» в США, и был назначен 2-м заместителем командира 117-й эскадрильи (). В 1981 году стал 1-м заместителем командира 253-й эскадрильи.

7 июня 1981 года Ядлин участвовал в операции ВВС Израиля «Опера» по уничтожению ядерного реактора «Осирак» в Ираке. Первым из участвовавших в операции лётчиков сбросил бомбу на реактор.

В 1982 году участвовал в Ливанской войне, а в 1983 вышел в отпуск с целью учёбы в университете.

В 1985 году был назначен командиром 116-й эскадрильи штурмовиков «A-4N Скайхок» (). В 1987 году прошёл переквалификацию на пилотирование истребителя «F-15 Игл» и возглавил 106-ю эскадрилью (). Ядлин был отстранён от командования эскадрильей по собственному желанию вследствие аварии в учебном воздушном бою, произошедшей по его вине 1 апреля 1988 года, и назначен на должность главы отделения боевых учений в Управлении воздушных операций ВВС ().

В 1989 году был назначен главой отделения планирования Департамента планирования и организации () Управления штаба ВВС, а в апреле 1990 получил звание полковника и возглавил данный Департамент.

В июне 1993 года выехал на обучение в США, а в 1994 году был назначен командиром базы ВВС Неватим и главой администрации по развёртыванию ВВС на юге Израиля.

В 1995 году Ядлину было присвоено звание бригадного генерала, и он был назначен командиром базы ВВС Хацерим.

В 1998 году возглавил Разведывательное управление ВВС (), а в 2000 году стал главой () Управления штаба ВВС.

За всё время службы в ВВС Ядлин совершил 255 заданий на территории противника, и он имеет на своём счету более 4200 часов времени налёта.

В 2002 году Ядлин был повышен в звании до генерал-майора и назначен Командиром военных колледжей Армии обороны Израиля. В январе 2004 года сообщалось, что Ядлин, активно занимавшийся исследованием вопроса военной этики при борьбе с терроризмом, не менее двух раз лично находился на военных контрольно-пропускных пунктах, переодевшись обычным солдатом. Высказывание Ядлина на эту тему во время выступления с лекцией в Тель-Авивском университете, в котором Ядлин пренебрежительно высказался о качестве персонала, несущего службу на КПП, вызвало критику и вынудило Ядлина принести извинения через пресс-службу Армии обороны Израиля.

С августа 2004 по 2006 год был военным атташе Израиля в США.

В январе 2006 года Ядлин стал главой Управления разведки Генштаба армии, сменив на посту генерал-майора Аарона Зеэви-Фаркаша.
Исполнял данную должность в период Второй ливанской войны и в период операции «Литой свинец» в секторе Газа, а также занимался вопросами, связанными с сирийской и иранской ядерными программами. Исполнял данную должность до 22 ноября 2010 года.

По выходе в отпуск накануне выхода в запас Ядлин сотрудничал в статусе научного сотрудника () с Вашингтонским институтом по ближневосточной политике.

После выхода в запас 
20 ноября 2011 года Ядлин вступил на пост главы Института исследования национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета. Исполнял эту должность до мая 2021 года.

В 2013 году Ядлин возглавил также некоммерческое партнёрство «Фидель», благотворительную организацию по поддержке эфиопских евреев в Израиле.

19 января 2015 года, накануне выборов в кнессет 20-го созыва, лидеры избирательного блока «Ха-махане ха-циони» Ицхак Герцог и Ципи Ливни объявили о своём намерении назначить Ядлина министром обороны Израиля в случае успехов их блока на выборах.

Образование и личная жизнь 
За время службы Ядлин получил степень бакалавра Университета имени Бен-Гуриона (в области экономики и делового администрирования) и степень магистра Гарвардского института государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди (в области государственного управления).

Женат на Карен Ядлин, отец троих детей (дочери Ротем и Ори и сын Дан).

Публикации 

 אסא כשר, עמוס ידלין לחימה מוסרית בטרור בטחון לאומי 2-3 (2003) 5 (Аса Кашер, Амос Ядлин, «Моральная борьба с террором», Битахон леуми 2-3 (2003), с. 5).
 Maj.-Gen. Amos Yadlin, Ethical Dilemmas in Fighting Terrorism (Генерал-майор Амос Ядлин, «Этические дилеммы при борьбе с терроризмом»), Jerusalem Issue Brief, vol. 4, No. 8 (25 Nov. 2004), Jerusalem Center for Public Affairs.
 Asa Kasher, Amos Yadlin, Assassination and Preventive Killing (Аса Кашер, Амос Ядлин, «Ликвидация и превентивное убийство»), SAIS Review, Vol. 25, Nо. 1, Winter—Spring 2005, pp. 41-57.
 Asa Kasher, Amos Yadlin, Military Ethics of Fighting Terror: An Israeli Perspective («Военная этика борьбы с террором: израильская перспектива»), Journal of Military Ethics 4:1 (2005), pp. 3-32.
 Asa Kasher, Amos Yadlin, Military Ethics of Fighting Terror: Principles (Аса Кашер, Амос Ядлин, «Военная этика борьбы с террором: принципы»), Philosophia (2006) 34:75-84.
 אסא כשר, עמוס ידלין האתיקה הצבאית של הלחימה בטרור: עקרונות ונימוקים מאזני משפט ו (2007) 387—419 (Аса Кашер, Амос Ядлин, «Военная этика борьбы с террором: принципы и аргументы», Мозней мишпат 6 (2007), с. 387—419).
 עמוס ידלין, אסא כשר מלחמה צודקת של מדינה דמוקרטית הארץ, 24.4.09 (Амос Ядлин и Аса Кашер, «Справедливая война демократического государства», «Га-Арец» (24.4.09))
 עמוס ידלין מנער לגבר: הקרב ששינה את חיי אלוף עמוס ידלין מעריב-אן-אר-ג'י, 27.9.09 (Амос Ядлин, «Из мальчика в мужчины: бой, изменивший жизнь генерал-майора Амоса Ядлина», «Маарив-NRG» (27.9.09))
 Amos Yadlin, Winds of Change in the Middle East: A View from Israel (Амос Ядлин, «Ветры перемен на Ближнем востоке: вид из Израиля»), The Washington Institute for Near East Policy (30 марта 2011) (также видеозапись презентации доклада)
 Hisham Kassem, Amos Yadlin, and James Larocco, The Arab Spring: Implications for America and the Middle East (Хишам Кассем, Амос Ядлин и Джеймс Ларокко, «Арабская весна: последствия с точки зрения Америки и Ближнего востока»), The Washington Institute for Near East Policy (12—13 мая 2011) (также видеозапись презентации доклада)
 Amos Yadlin, The Syria: The Case for 'The Devil We Don’t Know (Амос Ядлин, «Сирия: о „дьяволе, которого мы ещё не знаем“»), The Washington Institute for Near East Policy (19 мая 2011)
 Ghaith al-Omari, Amos Yadlin, David Makovsky, A summary of remarks to the study The Palestinian Bid for UN Membership: Rationale, Response, Repercussions (Гейт Аль-Омари, Амос Ядлин, Давид Маковски, Примечания к исследованию «Палестинское обращение за получением членства в ООН: обоснование, реакция, последствия»), The Washington Institute for Near East Policy (19 сентября 2011)
 Amos Yadlin, Robert Satloff, How Not to Play Peacemaker (Амос Ядлин, Роберт Сатлофф, «Как не играть в миротворца»), Foreign Policy (21.9.11)
 Amos Yadlin, Soner Çağaptay, Turkey and Israel need ‘earthquake diplomacy’ (Амос Ядлин, Сонер Чааптай, «Турции и Израилю необходима „дипломатия землетрясений“»), Hürriyet Daily News (28.10.11)
 Amos Yadlin and Yoel Guzanksy, The Strait of Hormuz: Assessing and Neutralizing the Threat (Амос Ядлин и Йоэль Гужански, «Ормузский пролив: оценка и нейтрализация угрозы»), Strategic Assessment, Volume 14, No. 4 (январь 2012)
 Amos Yadlin, Israel’s Last Chance to Strike Iran (Амос Ядлин, «Последний шанс Израиля нанести удар по Ирану»), The New York Times (29.2.12)
 Amos Yadlin, Zaki Shalom, and Emily B. Landau, Between the «Zone of Immunity» and the «Zone of Trust»: US-Israel Relations in Light of Iran’s Continuing Nuclearization (Амос Ядлин, Заки Шалом, Эмили Б. Ландау, «Между „зоной неприкосновенности“ и „зоной доверия“: отношения США и Израиля в свете продолжающегося развития иранской ядерной программы»), INSS Insight, No. 320 (8.3.12)
 Amos Yadlin and Yoel Guzanksy, Iran on the Threshold (Амос Ядлин и Йоэль Гужански, «Иран на пороге»), Strategic Assessment, Volume 15, No. 1 (апрель 2012)
 Amos Yadlin, «Iran First» or «Syria First»: What Lies between the Iranian and Syrian Crises (Амос Ядлин, «„Сперва Иран“ или „Сперва Сирия“: что разделяет иранский и сирийский кризисы?»), Strategic Assessment, Volume 15, No. 2 (июль 2012)
 Amos Yadlin, A Conceptual Framework and Decision Making Model for Israel about Iran (Амос Ядлин, «Концептуальные рамки и модель для принятия решений Израиля в отношении Ирана»), Strategic Assessment, Volume 15, No. 2 (июль 2012)
 Amos Yadlin, 5 steps Obama can take to avert a strike on Iran (Амос Ядлин, «5 шагов, которые может предпринять Обама, чтобы предотвратить атаку Ирану»), The Washington Post (18.8.12)
 Amos Yadlin and Avner Golov, A Nuclear Iran: The Spur to a Regional Arms Race? (Амос Ядлин, «Ядерный Иран: стимул для региональной гонки вооружений?»), Strategic Assessment, Volume 15, No. 3 (октябрь 2012)
 Amos Yadlin and Avner Golov, Direct Talks between Iran and the US on the Iranian Nuclear Program: Not Necessarily Negative (Амос Ядлин, «Прямые переговоры между Ираном и США по поводу иранской ядерной программы: не такая уж и плохая идея»), INSS Insight, No. 379 (25.10.12)
 Amos Yadlin, Responding to Iran: It’s a matter of trust (Амос Ядлин, «Ответ Ирану: это вопрос доверия»), The Globe and Mail (12.11.12)
 Amos Yadlin, With Resolve, Good Judgment, and Deliberate Speed (Амос Ядлин, «С решимостью и здравым смыслом и без промедлений»), INSS Insight, No. 385 (15.11.12)
 Gilead Sher, Amos Yadlin, Mahmoud Abbas' UN Gambit will not Bring Peace (Гилад Шер, Амос Ядлин, «Гамбит Махмуда Аббаса в ООН не приведёт к миру»), INSS Insight, No. 388 (27.11.12)
 עמוס ידלין, פרק סיכום בתוך לאחר מבצע עמוד ענן, דצמבר 2012 (Амос Ядлин, раздел «Итог» в сборнике «После операции „Облачный столп“» (ред. Шломо Бром) (декабрь 2012)), ISBN 978-965-7425-41-1
 Amos Yadlin, chapter Conclusion: Israel’s National Security Challenges 2012—2013: The Need for Proactive Policy in Strategic Survey for Israel 2012—2013, (eds. Anat Kurz and Shlomo Brom) (Амос Ядлин, глава «Заключение: Вызовы национальной безопасности Израиля 2012—2013: необходимость в проактивном курсе» в издании «Стратегическое исследование Израиля 2012—2013» (ред. Анат Курц и Шломо Бром, Тель-Авив), INSS (2013)
 Amos Yadlin, Confronting Enemy Force Buildup: The Case of Advanced Weaponry for Hizbollah (Амос Ядлин, «Противостояние наращиванию мощи врага: случай продвинутых вооружений „Хезболлы“»), INSS Insight, No. 401 (7.2.13)
 עמוס ידלין ואסא כשר דילמת בית הספר לאחיות הארץ, 12.3.13 (Амос Ядлин и Аса Кашер, «Дилемма медучилища», «Га-Арец» (12.3.13))
 עמוס ידלין, אבנר גולוב יציבות משטרים במזרח התיכון: מודל לניתוח ולהערכת סיכוי לשינוי שלטוני, מארס 2013 (Амос Ядлин, Авнер Голов, «Стабильность ближневосточных режимов: модель анализа и оценки вероятности смены власти» (март 2013)), ISBN 978-965-7425-45-9
 עמוס ידלין למשה יעלון: אל תהיה רמטכ"ל-על מעריב-אן-אר-ג'י, 17.3.13 («Амос Ядлин Моше Яалону: не становись дополнительным Начальником Гештаба», «Маарив-NRG» (17.3.13))
 Amos Yadlin, Israel’s Incoming Defense Minister and the Hundred-Day Grace Period (Амос Ядлин, «Вступающий на должность министр обороны Израиля и 100-дневный „льготный период“»), INSS Insight, No. 413 (18.3.13)
 Amos Yadlin and Gilead Sher, Unilateral Peace (Амос Ядлин и Гилад Шер, «Односторонний мир»), Foreign Policy (18.3.13)
 Amos Yadlin, Emily B. Landau and Avner Golov, If it Comes to Force: A Credible Cost-Benefit Analysis of the Military Option against Iran (Амос Ядлин, Эмили Б. Ландау и Авнер Голов, «Если речь зашла о применении силы: заслуживающий доверия анализ затрат и результатов варианта военного решения конфликта с Ираном»), Strategic Assessment, Volume 16, No. 1 (апрель 2013)
 Amos Yadlin, After the Damascus Attack: Ten Points to Consider (Амос Ядлин, «После атаки в Дамаске: 10 пунктов на рассмотрение»), INSS Insight, No. 424 (12.5.13)
 Asa Kasher and Amos Yadlin, Determining Norms for Warfare in New Situations: Between Military Ethics and the Laws of War (Аса Кашер и Амос Ядлин, «Определение норм ведения военных действий в новых ситуациях: между военной этикой и международным гуманитарным правом»), Military and Strategic Affairs, Volume 5, No. 1 (май 2013)
 James Cartwright and Amos Yadlin, Israeli or U.S. Action Against Iran: Who Will Do It If It Must Be Done? (Джеймс Картрайт и Амос Ядлин, «Израильская или американская операция против Ирана: Кому это делать, если придётся»), INSS Insight, No. 432 (29.5.13)
 Amos Yadlin and Avner Golov, US Military Intervention in Syria: The Broad Strategic Purpose, Beyond Punitive Action (Амос Ядлин и Авнер Голов, «Военная интервенция США в Сирии: широкая стратегическая переспектива, более чем карательная акция»), INSS Insight, No. 459 (29.8.13)
 Amos Yadlin and Avner Golov, A United States Attack on Syria: Implications for Israel (Амос Ядлин и Авнер Голов, «Атака США в Сирии: последствия для Израиля»), INSS Insight, No. 460 (1.9.13)
 Amos Yadlin, The Disarmament Agreement on Syria’s Chemical Weapons, Act I: A Win-Win Situation? (Амос Ядлин, «Договор о разоружении в отношении сирийского химического оружия, акт первый: беспроигрышная ситуация?»), INSS Insight, No. 467 (17.9.13)
 Amos Yadlin, Yes to Negotiations, Yes to an Agreement — an Agreement that, even if Violated, Distances Iran from the Bomb (Амос Ядлин, «Да — переговорам, да — соглашению, но такому соглашению, которое даже в случае его нарушения отдалит Иран от бомбы»), INSS Insight, No. 469 (29.9.13)
 Amos Yadlin and Avner Golov, Four Possible Deals With Iran (Амос Ядлин и Авнер Голов, «Четыре возможные сделки с Ираном»), Wall Street Journal (15.10.13)
 Amos Yadlin and Avner Golov, If Attacked, How Would Iran Respond? (Амос Ядлин и Авнер Голов, «Как отреагирует Иран в случае атаки»), Strategic Assessment, Volume 16, No. 3 (октябрь 2013)
 Amos Yadlin, Guaranteeing that an Initial Deal with Iran Does Not Become the Final Deal (Амос Ядлин, «Гарантируя, что изначальная сделка с Ираном не станет окончательной сделкой»), INSS Insight, No. 484 (13.11.13)
 Amos Yadlin, The Geneva Agreement: Neither a «Historic Agreement» nor a «Historic Failure» (Амос Ядлин, «Женевское соглашение: ни „историческое соглашение“, ни „исторический провал“»), INSS Insight, No. 489 (27.11.13)
 Amos Yadlin and Avner Golov, Regime Stability in the Middle East: An Analytical Model to Assess the Possibility of Regime Change (Амос Ядлин и Авнер Голов, «Стабильность режимов на Среднем Востоке: аналитическая модель для оценки возможности смены режима»), Memorandum No. 131 (декабрь 2013), ISBN 978-965-7425-55-8
 Amos Yadlin, chapter Conclusion: A Time for Decisions: Toward Agreements and Alternative Plans in Strategic Survey for Israel 2013—2014, (eds. Shlomo Brom and Anat Kurz) (Амос Ядлин, глава «Заключение: Время для решений: к соглашениям и альтернативным планам» в издании «Стратегическое исследование Израиля 2013—2014» (ред. Шломо Бром и Анат Курц, Тель-Авив), INSS (2014)

 Ссылки 

 Биография, на сайте Института исследования национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета
 Биография, на сайте Института исследования национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета
 יעל הררי ויובל שוהם שירות עמוס (Яэль Харари и Юваль Шохам, «Напряжённая служба» — интервью с Амосом Ядлимом и биографическое описание на сайте ВВС Израиля (27.2.11))
 Биография, на сайте Вашингтонского института по ближневосточной политике
 
 Видеоролик: интервью с Амосом Ядлином в передаче «Пгош эт ха-итонут» 2-го канала израильского телевидения (автор Дана Вайс) (19.2.11)
 Видеоролик: интервью с Амосом Ядлином в передаче «Пгош эт ха-итонут» 2-го канала израильского телевидения (автор Дана Вайс) (19.5.12)
 Интервью с Амосом Ядлиным (об операции «Опера») и биографическая справка, на сайте ВВС Израиля
 עמיר רפופורט אלוף אנליטי מעריב-אן-אר-ג'י, 24.6.05 (Амир Рапопорт, «Аналитический генерал», «Маарив-NRG» (24.6.05))
 ארי שביט העולם על פי ידלין הארץ, 16.5.08 (Ари Шавит, «Мир по Ядлину», «Га-Арец» (16.5.08)) — интервью с Амосом Ядлиным
 ארי שביט עמוס ידלין: הפצצה? לא עכשיו' הארץ, 12.9.12 (Ари Шавит, «Амос Ядлин: „Бомба? Не сейчас“», «Га-Арец» (12.9.12)) — интервью с Амосом Ядлиным

Примечания 

Начальники Службы военной разведки Израиля
Военные лётчики Израиля
Генерал-майоры (Израиль)
Выпускники Университета имени Бен-Гуриона